Wickramasinghe peut désigner :

 Chandra Wickramasinghe (né en 1939), un scientifique britannique d'origine srilankaise ;
 Martin Wickramasinghe (1890-1976), un écrivain srilankais.

Patronyme srilankais